Музей — культурно-освітній та науково-дослідний заклад
 Музей () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара

Див. також